Duas Igrejas (Miranda do Douro), een plaats in de Portugese gemeente Miranda do Douro
 Duas Igrejas (Paredes), een plaats in de Portugese gemeente Paredes
 Duas Igrejas (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Duas Igrejas (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde